Rozgrywki 1943/1944 były 41 sezonem w historii ligi meksykańskiej, a pierwszym sezonem w historii profesjonalnej ligi meksykańskiej. Tytułu mistrzowskiego bronili C.D. Marte.

Zespoły 
Zmiana drużyn po sezonie 1942/1943:

 A.D.O., Atlas, Guadalajara, Veracruz

 Selección Jalisco, Necaxa

W sezonie 1943/1944 występowało 10 drużyn - do rozgrywek dołączyły A.D.O., Atlas, Guadalajara, Veracruz, natomiast po ostatnim sezonie wycofały się Selección Jalisco oraz Necaxa.

Mistrzem Meksyku został zespół Asturias F.C. po wygranym 4:1 meczu barażowym z Españą (obydwa kluby skompletowały tyle samo punktów). Królem strzelców został za to Hiszpan Isidro Lángara z 27 bramkami w 18 meczach (1.50 gola na mecz).

Tabela 

 
MISTRZ MEKSYKU - 1943/1944

ASTURIAS 1. TYTUŁ MISTRZOWSKI

Bibliografia 
 RSSSF.com

1943/1944
1943 w piłce nożnej
1944 w piłce nożnej